RMS Empress of Japan bezeichnet

 RMS Empress of Japan (Schiff, 1891), ein Schiff der CP Ships
 Hanseatic (Schiff, 1930), als Empress of Japan von 1930 bis 1942 im Dienst der CP Ships